Gorazdova může znamenat:
název ulice v různých městech České republiky nebo Slovenské republiky
 Gorazdova (Praha): je ulice na Novém Městě v Praze, spojuje Jiráskovo a Palackého náměstí. Je pojmenována na počest biskupa Gorazda.
 Gorazdova (Bratislava): je ulice ve městě Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko.
 Gorazdova (Bánovce nad Bebravou): je ulice ve městě Bánovce nad Bebravou, Trenčínský kraj, Slovensko.
 Gorazdova (Brno): je ulice ve městě Brno, Jihomoravský kraj.
 Gorazdova (Moravská Třebová): je ulice ve městě Moravská Třebová, okres Svitavy, Pardubický kraj.
 Gorazdova (Nitra): je ulice ve městě Nitra, Nitranský kraj, Slovensko.
 Gorazdova (Púchov): je ulice ve městě Púchov, Trenčínský kraj, Slovensko. 
 Gorazdova (Staré Město): je ulice ve městě Staré Město, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj.
 Gorazdova (Zlaté Moravce): je ulice ve městě Zlaté Moravce, Nitranský kraj, Slovensko.

název ulice ve Slovinsku
 Gorazdova ulica, Lublaň, Slovinsko.

 možná hledáte též Gorazdovo náměstí
 Gorazdovo náměstí (Olomouc): je náměstí ve městě Olomouc, Olomoucký kraj.
 Gorazdovo náměstí (Třebíč): je náměstí ve městě Třebíč, kraj Vysočina.

jiné významy
 MŠ Gorazdova, Bratislava – Staré Město, Slovensko.
 MŠ Gorazdova, Spišská Nová Ves, Slovensko.
 ZŠ Gorazdova, Bánovce nad Bebravou, Slovensko.
 ZŠ Gorazdova, Praha 2 - Nové Město, Česko.
 ZŠ Gorazdova, Púchov, Slovensko.

Rozcestníky - místopisné jméno